Иордания делится на 12 мухафаз. Все, кроме Эль-Балка, имеют одноимённые административные центры. Во главе мухафаз стоят губернаторы, назначаемые королём Иордании и находящиеся в подчинении министерства внутренних дел. Мухафазы разделены на 52 района.

Примечания

См. также 
 Восточный Иерусалим